Бельфей () (іноді з часткою de : де Бельфей) є французьким прізвищем. Відомі люди:

 Блейк Бельфей (1977 року народження), американський хокейний центр
 Клод Де Бельфей (народився в 1963 році), канадський політик, блок Квебекіс Член парламентарів
 Marcel Бельфей (народився в 1966), канадський футбольний тренер
 Норманн де Бельфей (народився 1949 р.), канадський поет, письменник, літературознавець і есеїст
 Піт Бельфей (1900—1970), канадський хокеїст
 П'єр де Бельфей (1923—2015), канадський політик, член Національної асамблеї Квебеку

Французькі прізвища